Sarah Blackwood (Canadees zangeres) 
Sarah Blackwood (Engels zangeres)